Кубок Черкаської області з футболу — обласні футбольні змагання серед аматорських команд. Проводиться під егідою Федерації футболу Черкаської області.

Усі переможці

Див. також 
 Чемпіонат Черкаської області з футболу

Посилання 
 Візитна картка федерації футболу Черкаської області 
 Футбольний локомотив Черкащини 
 Призери чемпіонатів і володарі Кубків області на сайті КЛИСФ 
 Чемпіони та володарі Кубка Черкаської області за останні роки (1991–2002)
 Черкащина — результати розіграшу кубка області (2005) 
 Сайт ФК «Цукровик» Городище 
 Кубок Черкаської області з футболу 2010 року
 Черкащина — фінал кубка області (2010)
 Володарі Кубка Черкащини (1954 − 2010) 
 Черкаський спорт 
 Підсумки обласних чемпіонатів 2012. Центральна Україна 
 Підсумки обласних чемпіонатів 2013. Північна і Центральна Україна 
 Підсумки обласних чемпіонатів України 2014. Центр та Північ 
 «Ретро» вперше в своїй історії виграє Кубок області

Черкаська область
Футбол у Черкаській області